Diese Liste bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2015 in Tschechien. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Legende

Gruppe A

Dänemark 
Trainer Jess Thorup (* 21. Februar 1970) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Deutschland 
Trainer Horst Hrubesch (* 17. April 1951) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Serbien 
Trainer Mladen Dodić (* 20. August 1969) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Tschechien 
Trainer Jakub Dovalil (* 8. Februar 1974) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Gruppe B

England 
Trainer Gareth Southgate (* 3. September 1970) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Italien 
Trainer Luigi Di Biagio (* 3. Juni 1971) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Portugal 
Trainer Rui Jorge (* 27. März 1973) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Schweden 
Trainer Håkan Ericson (* 29. Mai 1960) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Legionäre 
Von den insgesamt 184 Spielern, die für die Endrunde der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2015 aufgeboten werden, sind 48 Spieler (26,1 %), die in der Saison 2014/15 nicht im eigenen Land spielten. Die meisten Legionäre stellt Schweden, von dem insgesamt 14 der 23 Spieler im Ausland ihr Geld verdienen. Im Gegensatz dazu sind alle Spieler aus Italien im eigenen Land aktiv. Die meisten Legionäre sind in deutschen Vereinsmannschaften im Einsatz (9), gefolgt von England (7) sowie Frankreich (6) und Spanien (5).

Einzelnachweise 

Fußball 2015
Kader
Kaderliste